Кубок шести наций 2017 (, по спонсорским причинам носит название RBS Кубок шести наций 2017) — 18-й по счёту Кубок шести наций (123-й, если считать с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций), ежегодный турнир по регби-15, в котором участвуют национальные команды Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. В четвёртом туре досрочным победителем турнира стали англичане, которые обыграли шотландцев со счётом 61:21. В последнем матче сборная Англии встретилась с ирландской командой и потерпела поражение, таким образом не сумев завоевать второй большой шлем подряд.

В 2017 году организаторы в тестовом режиме ввели систему начисления очков, типичную для большинства регбийных турниров. Помимо четырёх очков за победу и двух за ничью (в предыдущих розыгрышах команды получали 2 и 1 очко соответственно), команда, занёсшая четыре и более попыток, получает бонусный балл. Кроме того, в случае если команда проигрывает с разницей менее 7 очков, она также получает бонусный балл. 3 дополнительных очка получает сборная, завоевавшая большой шлем, то есть победившая всех соперников.

Участники 

1 Из-за болезни Рори Беста на матч второго тура против сборной Италии капитанскую повязку получил Джейми Хислип.
2 В первых двух матчах капитаном команды был , однако после его травмы в матче второго тура против сборной Франции капитанскую повязку получил Джон Барклай.

Результаты

Турнирная таблица

1-я неделя 

Факты:
 Сборная Шотландии выиграла Столетний куэйч впервые с 2013 года;
 Сборная Шотландии одержала победу в первом раунде Кубков шести наций впервые с 2006 года;
 Сборная Ирландии стала первой командой, заработавшей оборонительное бонусное очко в Кубке шести наций (бонус за поражение с разницей менее 7 очков).

Факты:
 Одержав 15-ю победу подряд сборная Англии обновила свой предыдущий рекорд.

2-я неделя 

Факты:
 Си-Джей Стендер стал первым ирландским нападающим в истории турнира, сделавшим хет-трик;
 Впервые с 1914 года в одном матче турнира хет-триками отметились сразу двое игроков одной команды
 Сборная Ирландии одержала свою крупнейшую победу за всю историю турнира.
 Сборная Ирландии стала первой командой, заработавшей атакующее бонусное очко в Кубке шести наций (бонус за занос 4 и более попыток);

3-я неделя 

Факты:
 Сборная Шотландии сумела обыграть сборную Уэльса впервые с 2007 года;
 Победа позволила сборной Шотландии занять пятое место в рейтинге сборных World Rugby, что стало их лучшим результатом с момента создания рейтинга в 2003 году.

Факты:
 Попытка Микеле Кампаньяро стала девятисотой попыткой сборной Италии в тестовых матчах.

4-я неделя 

Факты:
 Сборная Франции сохранила за собой Приз Джузеппе Гарибальди.

{{rugbybox
|date=11 марта 2017
|time=16:00 UTC±0:00
|home=(1 БО) 
|score=61:21
|report=Отчёт
|away=
|try1=Джозеф (3) 2', 24', 42'Уотсон 34'Б. Вунипола 56'Кейр (2) 71', 80'
|con1=Фаррелл (7/7)3', 24', 36', 43', 57', 72', 80'
|pen1=Фаррелл (4/5)6', 14', 31', 46'
|drop1=
|pencard1=
|try2=Рид 28Джонс (2) 49', 68'
|con2=Расселл (3/3) 29', 50', 69'
|pen2=
|drop2=
|pencard2=Браун 1'—11'
|stadium=«Туикенем», Лондон
|attendance=82 100
|referee= Матьё Ренал
}}Факты: Сборная Англии одержала 18-ю победу подряд и повторила рекорд сборной Новой Зеландии, который та установила в августе 2015 — октябре 2016;
 Сборная Англии выиграла свой 11 матч Кубка шести наций подряд и установила новый рекорд турнира;
 Сборная Англии сохранила за собой Кубок Калькутты;
 Сборная Англии досрочно стала обладателем Кубка шести наций.

 5-я неделя Факты: Впервые в истории Кубка шести наций сборная Шотландии не позволила соперникам занести ни одного очка на поле «Мюррейфилда»;
 Для наставника сборной Шотландии Верна Коттера этот матч стал последним на посту главного тренера команды.Факты: Сборная Франции заработала победные очки на сотой минуте матча, что стало рекордом турнира.Факты: Сборная Ирландии выиграла Приз Миллениума;
 Сборная Ирландии прервала рекордную 18-матчевую победную серию сборной Англии.

 Статистика Бомбардиры по очкамБомбардиры по попыткам'''

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира,,

Кубок шести наций
2017 год в регби